Čiernik ist der Familienname der folgenden Personen:
 Alex Čiernik (* 2004), slowakischer Eishockeyspieler
 Ivan Čiernik (* 1977), slowakisch-deutscher Eishockeyspieler und -trainer